Онфлёр () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Лизьё. Население кантона на 2006 год составляло 16715 человек.

Код INSEE кантона 1419. Всего в кантон Онфлёр входило 13 коммун, из них главной коммуной являлась Онфлёр.

Коммуны кантона 

Аблон — население 1145 чел.
Барнвиль-ла-Бертран — население 140 чел.
Крикбёф — население 207 чел.
Экемовиль — население 1255 чел.
Фурнвиль — население 455 чел.
Женвиль — население 702 чел.
Гонвиль-сюр-Онфлёр — население 760 чел.
Онфлёр — население 8177 чел.
Ла-Ривьер-Сен-Совёр — население 1719 чел.
Ле-Тей-ан-Ож — население 160 чел.
Пендепи — население 316 чел.
Кетвиль — население 367 чел.
Сен-Гатьен-де-Буа — население 1312 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос